Шля́пников (Шля́пникова) — русская фамилия. Известные носители:
 Шляпников, Александр Гаврилович (1885—1937) — русский революционер, народный комиссар труда РСФСР (1917—1918).
 Шляпников, Андрей Вадимович (род. 1959) — советский легкоатлет, спринтер.
 Шляпников, Георгий Всеволодович (род. 1948) — физик, профессор, руководитель научной группы Российского квантового центра директор исследовательского направления Лаборатории теоретической физики Национального центра научных исследований Франции.
 Шляпников, Герман Евлампиевич (1929—2018) — советский дипломат.
 
 Шляпников, Сергей Константинович (род. 1961) — советский и российский волейболист, создатель, главный тренер и президент ярославского клуба «Ярославич» (ранее «Нефтяник»).